Puru kan syfta på följande:
 Puru (kalligraf) - en kinesisk kalligraf och målare (1896–1963)
 Desa Puru, administrativ by i Indonesien